Данило Романович (пострадянське Данило Галицький)
 «Король Данило» — історичний бойовик Тараса Химича. Прем'єра запланована на 2018 рік.